El término Sade puede referirse a:

 el Marqués de Sade, un escritor y filósofo francés del .

Música
 Sade, subgénero musical del soul.
 Sade, banda de soul, R&B y funk británica, cuyo nombre está basado en su vocalista.
 Sade Adu, una cantante británico-nigeriana del grupo musical Sade.
 Säde, álbum de estudio de la banda estonia de rock: TNVVNÜM.

Cine
 Sade, una película de Benoît Jacquot.

Asociaciones
 la Sociedad Argentina de Escritores, una asociación civil que representa a escritores argentinos;
 la Société Auxiliaire des Distributions d'Eau (Sociedad Auxiliar de Distribuciones de Agua), una asociación francesa creada en 1918.

 Miscelánea
 ṣade, la decimoctava letra del alfabeto fenicio.
 Marat/Sade, obra de teatro de 1963.
 Marquis de Sade, banda francesa de post-punk.